17-й национальный чемпионат Азербайджана по футболу прошёл в 2008-2009 годах с участием 14 клубов. Чемпионом во второй раз стал ФК «Баку».

Детали чемпионата 
Открытие чемпионата состоялось 9 августа матчем «Бакылы» — «Карабах», завершившегося победой гостей со счётом 2:1.

 Первая часть чемпионата проходила с 9 августа по 30 ноября 2008 года.
 Вторая часть чемпионата проходила с 14 февраля по 17 мая 2009 года.

Участники 
В сезоне-2008/09 в чемпионате Азербайджана участвовали:

Итоговая таблица

Результаты матчей 
Примечание: по горизонтали указаны результаты домашних матчей, по вертикали — гостевых.

Вылет в Первый дивизион

Как и в предыдущие сезоны, 2 клуба, занявшие 13-е и 14-е места по итогам чемпионата, покинули Премьер-лигу и перешли в Первый дивизион.

Лучшие бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт АФФА — Ассоциации Футбольных Федераций Азербайджана
 Официальный сайт ПФЛ — Профессиональной Футбольной Лиги Азербайджана
 Текущий чемпионат Азербайджана по футболу
 Чемпионат Азербайджана на сайте www.rsssf.com
 На сайте WildStat

См. также 
 Первый дивизион Азербайджана по футболу
 Ассоциация Футбольных Федераций Азербайджана

Азербайджан
Азербайджан
Чемпионат Азербайджана по футболу
Спорт в Азербайджане в 2008 году
Спорт в Азербайджане в 2009 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2008/2009